Astute steht für:

 HMS Astute (P447), U-Boot der Amphion-Klasse der britischen Royal Navy, das 1945 vom Stapel lief und 1970 verschrottet wurde
 HMS Astute (S119), Atom-U-Boot der Astute-Klasse der britischen Royal Navy, das 2007 vom Stapel lief
 Astute-Klasse, neueste Generation von Atom-U-Booten der britischen Royal Navy
 Operation Astute, multinationale, militärische Eingreiftruppe unter Führung Australiens in Osttimor, siehe International Stabilization Force